Ismail Abdul-Latif (Muharraq, 1986. szeptember 11. –) bahreini labdarúgó, a katari Al Ahli SC csatára. A bahreini labdarúgó-válogatott színeiben játszott a 2007-es és a 2011-es Ázsia-kupán is. 2009. szeptember 9-én, Új-Zéland ellen lőtt hosszabbításgóljával jutottak a vb-selejtező play-off körébe.

További információk 

1986-ban született személyek
Bahreini labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek